Kōhei Matsumoto puede hacer referencia a:

 Kōhei Matsumoto (松本 光平), futbolista japonés nacido en 1989, actualmente en Hienghène Sport;
 Kōhei Matsumoto (松本 光平), exfutbolista japonés nacido en 1991;
 Kōhei Matsumoto (松本 孝平), futbolista japonés nacido en 1994, actualmente en Maruyasu Okazaki;